Termin -{FMO}- ima više značenja.

 Dimetilanilin monooksigenaza (formiranje N-oksida), enzim
 Fragmentna molekulska orbitala, računski method u kvantno hemijskoj teoriji